VND – codice valutario ISO 4217 del Đồng vietnamita, valuta del Vietnam